Liga das Nações de Voleibol Masculino
 Liga das Nações de Voleibol Feminino